Kinopalæet har flere betydninger:
 Kinopalæet (Frederiksberg) - en nedlagt biograf på Frederiksberg, der eksisterede fra 1918 til 1981
 Kinopalæet (Kongens Lyngby) - en biograf i Kongens Lyngby, etableret i 2001